Алексей Алексеевич Михайлов (; 29 декабря 1927 — 5 марта 1987) — советский актёр театра и кино, народный артист Латвийской ССР.

Биография 
Алексей Михайлов родился 29 декабря 1927 года в городе Лысьва Пермского края Российской Федерации в рабочей семье.

Окончил среднюю школу и театральную студию в своём родном городе (1948). Начинал свой творческий путь в любительском театре города Маркса Саратовской области. Работал в драматических театрах Ростова-на-Дону, Николаева, Ленинграда (1952—1957, 1962—1963). С 1958 по 1987 год, с небольшим перерывом, актёр Рижского театра русской драмы.

За роль Григория Гая в пьесе Николая Погодина «Темп — тысяча девятьсот двадцать девять» в постановке режиссёров Аркадия Каца и Леонида Белявского, был удостоен звания лауреата Государственной премии Латвийской ССР.

Снимался в кино, преимущественно на Рижской киностудии.

Скончался в Риге 5 марта 1987 года. Похоронен на городском кладбище города Маркс Саратовской области.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1965)
 Народный артист Латвийской ССР (1969)
 Государственная премия Латвийской ССР (1974)

Творчество

Роли в театре 

Рижский театр русской драмы:

 1958 — «Тайфун» Цао Юй — Лу Да-Хай (Да), сын Ши-Пин от первого мужа, шахтёр
 1958 — «Варвары» Максима Горького — Черкун
 1959 — «Факел» («Всё остаётся людям») Самуила Алёшина — Дронов
 1960 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Лопахин
 1962 — «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана — Сирано де Бержерак
 1963 — «Совесть» Д. Павловой — Мартьянов
 1964 — «Егор Булычов и другие» Максима Горького — Егор Булычов
 1964 — «Дикарь» («Наивный») Вольтера — Наивный
 1965 — «Заглянуть в колодец» Якова Волчека — Колчанов
 1968 — «Чёртов кряж» Эгона Ливса — Каспар
 1969 — «Варвары» Максима Горького — Цыганов
 1970 — «На дне» Максима Горького — Сатин
 1972 — «Человек со стороны» Игнатия Дворецкого — Рябинин
 1973 — «Темп — тысяча девятьсот двадцать девять» Николая Погодина — Григорий Гай
 1977 — «Дни Турбиных» Михаила Булгакова — Мышлаевский
 1977 — «Святая святых» Иона Друцэ — Келин
 1980 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Дударс
 1983 — «Чайка» А. П. Чехова — Дорн
 1985 — «Последние» Максима Горького — Коломийцев

Фильмография 
  — Фитиль (сюжет «Золотые руки»)
  — Стреляй вместо меня — комиссар
  — Мой друг — человек несерьёзный — Циекурс
  — Семейная мелодрама — директор школы
  — Подарки по телефону — железнодорожник
  — И капли росы на рассвете — отец Димки
  — Мужские игры на свежем воздухе — тренер Андрея
  — Три дня на размышление — Ян Голубовский
  — Помнить или забыть — Паул Баруп
  — Солнечный ветер — Григорий Моев
  — Фронт в отчем доме — уездный начальник
  — Гибель поэта
  — Объезд — Сирмгалвис
  — Три лимона для любимой
  — Моонзунд

Примечания 

Похороненные в Саратовской области